Famille Javal : 
 Alice Javal (1869-1943), philanthrope et pionnière de l'aviation.
 Émile Javal (1839 -1907 ), médecin ophtalmologiste.
 Ernest Javal (1843-1897), préfet de la Creuse.
 Jean Javal (1871-1915), homme politique.
 Léopold Javal (1804-1872), banquier, homme politique et agronome.
 Lily Jean-Javal, nom de plume de Lily Lévy (1882-1958), épouse de Jean Javal (1871-1915) 
 Georges Mathias dit Paraf-Javal (1858-1941), militant libertaire français, anarchiste individualiste.

Voir aussi 
 JaVale McGee (né en 1988), joueur américain de basket-ball.

Références